Osoby:
 Hipolit Cegielski (1813 lub 1815-1868) – polski filolog, przemysłowiec, działacz społeczny, dziennikarz i polityk
 Stefan Cegielski (1852-1921) – polski przemysłowiec i działacz społeczno-polityczny
 Jerzy Cegielski  (1887-1940) – polski oficer
 Longin Cegielski (1920-1987) – polski działacz ludowy, doktor nauk rolnych, ekonomista, polityk
 Henryk Cegielski (1945-2015) – polski koszykarz
 Tadeusz Cegielski (ur. 1948)  – polski historyk
 Wayne Cegielski (ur. 1956) – walijski piłkarz
 Max Cegielski (ur. 1975)  – polski dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny
 Wojciech Cegielski (ur. 1977) – polski dziennikarz
 Krzysztof Cegielski (ur. 1979)  – polski żużlowiec

Inne:
 H. Cegielski - Poznań – firma założona przez Hipolita Cegielskiego

Zobacz też:
 Longyn Cehelski – ukraiński działacz społeczny i polityczny, dyplomata, adwokat, dziennikarz